L'acronyme FAQ peut renvoyer à :
 foire aux questions, une liste de questions et de réponses (de l'anglais, Frequently Asked Questions) ;
 FAQ: Frequently Asked Questions, un film espagnol de science-fiction de Carlos Atanes (2004).

Homonymie d'acronyme